Типпелига 2003 () — 59-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2003
Норвегия
2003 год в Норвегии